Enrique de Saboya-Nemours (París, 7 de noviembre de 1625-ibidem, 14 de enero de 1659) fue el séptimo duque de Nemours (1652-1659), y también fue conde de Ginebra.

Biografía 

Fue el tercer hijo de Enrique I de Saboya-Nemours y de Ana de Lorena, no esperaba suceder en el ducado y entró en el sacerdocio. En 1651, se había convertido en arzobispo de Reims. Cuando sus hermanos Luis y Carlos Amadeo murieron sin dejar hijos, fue relevado de sus votos y se convirtió en duque de Nemours en 1652.

Matrimonio 
Se casó en 1657 con María de Orleans (hija de Enrique II de Orleans y Luisa de Borbón-Soissons), pero murió dos años más tarde y sin hijos. A su muerte, el título de duque de Nemours revirtió a la Corona. Le sucedió como conde de Ginebra su sobrina, María Juana Bautista de Saboya-Nemours.

Enlaces externos 

 
Enrique 02
Nacidos en París
Fallecidos en París
Enrique 2 Saboya Nemours